Маграчёв — фамилия; имеет женскую форму Маграчёва.
 Маграчёв, Лазарь Ефимович (Хаимович, 1914—1988) — советский радиожурналист, фронтовой корреспондент. 
 Маграчёв, Лев Соломонович (псевдоним Алексей Ольгин; 1931—2020) — русский советский поэт-песенник и писатель, племянник Л. Е. Маграчёва.